Qoornup Qaqqaa bezeichnet:
 Qoornup Qaqqaa (Berg, Aasiaat), Berg im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qoornup Qaqqaa (Berg, Narsaq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland